Штефани Фогт (; родилась 15 февраля 1990 года в Вадуце, Лихтенштейн) — лихтенштейнская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; бывшая пятая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Одна из двух детей Эрики и Эвальда Фогтов; её младшего брата зовут Лукас.

В теннисе с шести лет. Любимое покрытие — грунт, лучший удар — форхенд.

Спортивная карьера 

В 16 лет переехала в Венгрию, чтобы тренироваться с Золтаном Кухарски — бывшим тренером Дженнифер Каприати и Аны Иванович. К 18 годам она занимала в рейтинге WTA 220-е место, но в 2008-м году из-за серьёзной травмы надколенника на три года существенно сократила свои выступления в профессиональном туре, вернувшись в спорт лишь в 2011-м году, после окончания средней школы.

В 2012-м году Фогт получила специальное приглашение в одиночный турнир Олимпиады, воспользовавшись программой развития тенниса ITF; а чуть позже была выбрана знаменосцем своей сборной на Церемонии открытия игр (Лихтенштейн на том турнире представляли три спортсмена).

Завершила профессиональную карьеру в августе 2016 года, свой последний матч сыграв в одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (19)

Победы (12)

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (27)

Победы (11)

Поражения (16)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Лихтенштейна
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года